Civilization (amerikanisch für Zivilisation) ist der Name sowohl zweier Brettspiele als auch einer Computerspielserie:
 Civilization (Brettspiel), Brettspiel von 1980
 Sid Meier’s Civilization, Computerspielserie seit 1991
 Civilization (Computerspiel), das erste Spiel der oben genannten Computerspielserie
 Sid Meier’s Civilization – Das Brettspiel, zwei Brettspiele von 2002 und 2010, die auf dem Computerspiel basieren

Des Weiteren tragen den Namen:
 Civilization (Film), ein Film von 1916
 Ein Lied von Carl Sigman (US-amerikanischer Songschreiber)
 Civilisation: A Personal View, eine Sendung des BBC

Siehe auch:
 Zivilisation